Talu ist der Familienname folgender Personen:

 Eren Talu (* 1957), türkischer Fußballspieler
 Naim Talu (1919–1998), türkischer Bankier, Politiker und ehemaliger Premierminister der Türkei